W sezonie 1885-86 odbyła się 15. edycja Pucharu Anglii. Do turnieju przystąpiło 130 drużyn, jednak 7 z nich wycofało się z rozgrywek.

Pierwsza runda

Powtórki

2. powtórka

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda

Powtórka

Czwarta runda

Piąta runda

Powtórka

2. powtórka

Szósta runda

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 3 kwietnia 1886 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Powtórkę rozegrano tydzień później na stadionie Rasecourse Ground w Derby.

Powtórka finału

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1885 w sporcie
1885 w Wielkiej Brytanii
1886 w sporcie
1886 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej